En matemáticas, el término cuártica describe algo de cuarto grado como por ejemplo la función . Puede referirse a:
 Curva cuártica, una curva algebraica de grado 4;
 Ecuación cuártica, una ecuación polinómica de grado 4;
 Función cuártica, una función polinómica de grado 4;
 Reciprocidad cuártica, un teorema de teoría de números.